Dąbrowa (ukr. Діброва) – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. W 2001 r. liczyła 223 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski